Група B на квалификациите за световното първенство по футбол 2018 в зона УЕФА е квалификационна група на УЕФА за Световно първенство по футбол 2018

Победителя се класира директно за финалите на Световното първенство. Във всички 9 квалификационни групи, осемте най-добри втори отбори, се класират за плейофите, където след жребии ще се определят четири двойки отбори на разменено гостуване.

Класиране

Мачове

Източници 

УЕФА Група B